Каргино — название населённых пунктов в России:
 Каргино — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Каргино — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Каргино — село в Кабанском районе Бурятии.
 Каргино — хутор в Грязовецком районе Вологодской области.
 Каргино — село в Енисейском районе Красноярского края.
 Каргино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Каргино — село в Ильинском районе Пермского края.
 Каргино — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.